Op Wimbledon 2017 speelden de vrouwen van maandag 3 tot en met zaterdag 15 juli de wedstrijden in het enkelspel in de Londense wijk Wimbledon.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelhoudster Serena Williams kwam haar titel niet verdedigen, wegens zwangerschap.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber bereikte de vierde ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het veertiende reekshoofd, Garbiñe Muguruza uit Spanje, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tiende geplaatste Amerikaanse Venus Williams in twee sets. Muguruza wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Wimbledon op haar naam te schrijven, na een eerdere finaleplaats in 2015. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2017.

Van de Belgische dames bereikten Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer de tweede ronde. Elise Mertens en Maryna Zanevska verloren meteen hun openingspartij. Hun landgenote Alison Van Uytvanck had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel moeten veroveren, maar ook zij strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens was het 23e reekshoofd – zij viel in de eerste ronde ten offer aan de Roemeense Sorana Cîrstea. Ook haar landgenote Richèl Hogenkamp kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste speelsters 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranglijst per 26 juni 2017.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2017